Das Kabinett Ahmadineschād II bestand vom 3. August 2009 bis zum 3. August 2013.

Kabinett Ahmadinedschad II

Siehe auch 
 Kabinett Ahmadineschād I

Quelle 

Ahmadinedschad 2
Aufgelöst 2013